Katie Eriksson kan syfta på

 Katie Eriksson (vårdvetare) (1943–2019), en finlandssvensk sjuksköterska och professor
 Katie Eriksson (fotbollsspelare)